Mos eller MOS har flere betydninger:
 Mos – biologisk klasse af små planter.
 Mos (mad) – F.eks. moset mad. Eller fx kartoffelmos, roemos, gulerodsmos, kålrabimos, æblemos.
 MOS – akronym for Metal-Oxide-Semiconductor.
 Se f.eks. MOSFET.
 Mos, Spanien – kommune i Galicien, Spanien.